Campionato mondiale per club FIVB 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 2014 – torneo di pallavolo maschile